

Giochi di carte collezionabili
 Black Lotus – carta di Magic: l'Adunanza

Musica
 Black Lotus – album dei Sister Sin del 2014